It's a Great Life – film del 1920 diretto da E. Mason Hopper
It's a Great Life – film del 1935 diretto da Edward F. Cline
It's a Great Life – film del 1943 diretto da Frank R. Strayer
It's a Great Life – serie televisiva statunitense del 1954